Лук се може односити на:

Поврће 
 Бели лук (лат. -{Allium sativum}-), веома распрострањена зачинска биљка
 Црни лук (лат. -{Allium cepa}-), двогодишња зељаста биљка из рода лукова
 Сремуш (лат. -{Allium ursinum}-), медвеђи лук, самоникла врста из породице лукова позната самоникла јестива и лековита биљка.

Остало 
 Лук (геометрија), лук у геометрији
 Лук и стрела, је тип оружја који избацује стреле помоћу своје еластичности
 Лук (архитектура), у архитектури представља назив за заобљену конструкцију
 Лук (музика), знак у виду лука који повезује две или више нота 
 Лук (часопис), часопис
 Лук (Мериленд), је град у америчкој савезној држави Мериленд
 Лук аорте, се наставља на њен усходни део и продужава нисходни делом аорте

Особе 
 Лук Еванс, британски позоришни извођач, глумац и певач
 Лук Скајвокер, измишљени лик у универзуму Ратова звезда
 Лук Адамс
 Лук Милиган
 Лук Џенсен
 Лук Вилкшир